Isla Antilla se puede referir a:
Antillia, mítica isla que quedaría en el océano Atlántico, al oeste de la península ibérica;
Islantilla, urbanización turística y campo de golf en la costa de la Luz entre los municipios de Isla Cristina y Lepe.